Регистан (, буквально — место, покрытое песком, от  [reg] «песок» и  [stān] — «место»):

 Регистан — наименование парадных площадей в городах Среднего Востока.
 Регистан — площадь в Бухаре.
 Регистан — площадь в Самарканде, памятник средневекового зодчества.
 Регистан — одна из центральных улиц Самарканда.
 Регистан — пустыня в Афганистане.
 «Регистан» — узбекский футбольный клуб из Самарканда.
 «Регистан» — скорый поезд на линии Ташкент — Самарканд.
 Регистан, Гарольд Габриэльевич (1924—1999) — советский поэт, переводчик.